Akkersdijk ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Akkersdijk (* 1989), niederländischer Speedcuber
 Jan Akkersdijk (1887–1953), niederländischer Fußballspieler
 Jakob (Akkersdijk) (1914–1991), erzbischof von Den Haag und Niederlande (Russische orthodoxe Kirche)